Le Touring Club Suisse (TCS) est une association qui représente les intérêts des conducteurs et de la mobilité individuelle en général. Il rassemble environ 1,5 million de membres en Suisse. En tant que plus grand club de mobilité de Suisse, le TCS propose différentes prestations à ses membres, réalise des tests et prend position sur des sujets liés à la politique des transports.

Histoire 
Le TCS est fondé à Genève le  par 38 cyclistes dans le but de développer le tourisme vélocipédique. En 1911, une section consacrée aux automobiles est créée et prend rapidement une place dominante au sein de l'association.  À partir de 1920, il crée des sections dans les différentes régions du pays. Le nombre de membres progresse rapidement avec l'augmentation du nombre de voitures, passant de  en 1950 à  en 1990 et  en 2000. 

L'arrivée de mouvements écologistes dès la fin des années 1970, et notamment de l'Association Transports et Environnement, pousse le TCS à se rapprocher des partis de droite pour défendre les intérêts des automobilistes. Il est souvent en accord avec le Parti des automobilistes.

Structure 
Il s'agit d'une association dont le siège est basé à Vernier dans le canton de Genève. La structure du TCS se compose de 24 sections  et d’un Club central. Chaque section délègue un représentant qui siège au Conseil d’administration. Celui-ci nomme une direction qui gère les affaires du Club central. L’organe suprême est l’assemblée des délégués qui représente tous les membres du TCS.

Activités 

Le TCS propose différents services à ses membres. Son service d’assistance dépannage est actif dans toute la Suisse, notamment grâce à ses quelque 220 véhicules de patrouille jaunes. Le Livret ETI (Entraide Touristique Internationale) est une assurance voyages couvrant les éventualités qui peuvent subvenir avant et pendant un séjour à l’étranger. Depuis 1958, il offre également un service de protection juridique couvrant la protection juridique privée, la circulation, immeuble et internet. Le mensuel Touring, dont la rédaction est située à Berne, est envoyé aux membres en français, allemand et italien. Il dispose également de 21 centres techniques, 29 campings ainsi que 15 pistes d'entrainement à la conduite.

Il réalise également des tests, tant de véhicules que de produits liés à la mobilité, dont il rend les résultats publics. Dans le domaine de la sécurité routière, il édite des brochures et des dépliants à l'usage de ses membres et des établissements scolaires. Il participe aux campagnes nationales de prévention financées par le Fonds de sécurité routière. Il mène également des études sur la sécurité des infrastructures routières et est également régulièrement consulté par les autorités sur des thématiques liées à la sécurité routière et de la mobilité en général.

Le TCS est membre de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) depuis 1998.

Académie de la Mobilité 

L'Académie de la mobilité a été fondée en 2008 par le TCS. Elle offre une plate-forme interdisciplinaire d’échange sur la mobilité du futur et durable. En tant que cellule de réflexion et d’action, l’Académie de la mobilité organise, avec le soutien d’organisations nationales et internationales, des conférences en Suisse autour de thèmes comme la mobilité électrique, la mobilité partagée, la mobilité collaborative, etc. L’Académie de la mobilité développe aussi des concepts novateurs comme « Carvelo », « Carvelo2go » ou  « Bougeons ! » et gère les affaires de l’association « Swiss eMobility ».

Notes et références

Bibliographie 
 François Antoniazzi, Le Touring Club Suisse en cent ans au fil de cent événements 1896-1996, édition du TCS, Genève, 1996.
 Joseph Britschgi, Manuel d'enseignement de la circulation, édité par le Touring-Club Suisse, Genève, 1946.

Liens externes 
 
 Site de l'Académie de la mobilité
 Site du Fonds de sécurité routière

 Statuts du Touring Club Suisse (2011)

Association ou organisme ayant son siège en Suisse
Transport routier en Suisse
Vernier
Fondation en 1896